Шебёк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шебёк, Вильмош (род. 1973) — венгерский футболист, игравший на позиции защитника.
 Шебёк, Дьёрдь (1922—1999) — венгерско-американский пианист и музыкальный педагог.
  (род. 1942) — румынская актриса.